Die Saison 2012/13 der Hessenliga war die 35. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die fünfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der KSV Baunatal mit einem Punkt Vorsprung auf die TGM SV Jügesheim.

Die Abstiegsränge belegten der FC Viktoria 09 Urberach, der FSV Braunfels, der FC Eddersheim und der 1. FCA Darmstadt. In der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Verbandsligen scheiterte zudem der SC Waldgirmes und war somit der fünfte Absteiger.

Aus den drei Staffeln der Verbandsliga Hessen stiegen der TSV Lehnerz, der SV Wiesbaden und die Sportfreunde Seligenstadt auf. Über die Relegationsrunde sicherte sich der FC Ederbergland den Platz des vierten Aufsteigers. Aus der Regionalliga Südwest stiegen der 1. FC Eschborn, die zweite Mannschaft des FSV Frankfurt und der FC Bayern Alzenau ab.

Der Torschützenkönig wurde Ahmet Marankoz vom TSV Eintracht Stadtallendorf mit 27 Treffern.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist der Meister sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Hessenliga
Die vier Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 der Hessenliga steigen am Ende der Saison in die jeweiligen Verbandsligen ab. Der 14. spielt eine Relegationsrunde mit den Teilnehmern der drei Verbandsligen Nord, Mitte und Süd.
 Aufstieg in die Hessenliga
Aus den Verbandsliga-Staffeln Nord, Mitte und Süd steigen die drei Meister direkt auf. Die drei Vizemeister spielen eine Relegationsrunde gegen den Tabellen-14. der Hessenliga, um einen weiteren Platz in der Hessenliga zu vergeben.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegationsrunde zur Hessenliga 

Die Relegation bestritten die drei Verbandsliga-Vizemeister der 1. FC Schwalmstadt (Nord), der FC Ederbergland (Mitte) und die Usinger TSG (Süd) zusammen mit dem 14. der Hessenliga, der SC Waldgirmes. Der Sieger der Einfachrunde, der FC Ederbergland, erhielt den freien Platz in der Hessenliga.

|}

|}

Stadien

Weblinks 
 Hessenliga 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13